karaimisch oder Karäisch bezeichnet:

 das jüdische Turkvolk der Karäer / Karaimen
 die karaimische / karäische Sprache